Mike István (Vésztő, 1919. október 19. – Budapest, 1986. július 25.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása: a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének, és a Szakszervezetek Országos Tanácsának munkatársa.

Pályafutása
Ifjúsági korában Vésztőn volt labdarúgó, a játékot 1954-ben Budapesten befejezte. Játékvezetésből 1950-ben Békéscsabán még aktív játékos korában vizsgázott. A megyei Labdarúgó-szövetség JB minősítésével 1955-től NB III-as (valójában negyedosztálya, a harmadosztályt az NB II jelentette), majd 1957-től NB II-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1965-ben visszavonult. Vezetett Kupadöntők száma: 1.

Az MLSZ JB küldésére vezette a Szabad Föld-kupa döntő.

Az MLSZ JT Küldőbizottságának tagja. 1955-től a Testnevelési Főiskola társadalmi munkatársa.

Források

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1919-ben született személyek
1986-ban elhunyt személyek
Vésztőiek